Contea di Fayette o Fayette County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Fayette – Alabama
Contea di Fayette (Georgia) (situata nell'area metropolitana di Atlanta)
Contea di Fayette – Illinois
Contea di Fayette – Indiana
Contea di Fayette – Iowa
Contea di Fayette – Kentucky
Contea di Fayette – Ohio
Contea di Fayette – Pennsylvania
Contea di Fayette – Tennessee
Contea di Fayette – Texas
Contea di Fayette – Virginia Occidentale